EDGE (EGPRS) () — цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями. Эта технология работает в TDMA- и GSM-сетях. Для поддержки EDGE в сети GSM требуются определённые модификации и усовершенствования.
EDGE в сети GSM был впервые представлен в 2003 году в Северной Америке. Скорость которой в 2005 году достигала 35-75 Кбит/с. На 2020-2022 годы она достигает максимум до 400 Кбит/с.

Основные данные 
В дополнение к GMSK () EDGE использует модуляцию 8PSK () для пяти из девяти кодовых схем (MCS). EDGE получает 3-битовое слово за каждое изменение фазы несущей. Это эффективно (в среднем в 3 раза, в сравнении с GPRS) увеличивает общую скорость, предоставляемую GSM. EDGE, как и GPRS, использует адаптивный алгоритм изменения подстройки модуляции и кодовой схемы (MCS) в соответствии с качеством радиоканала, что влияет, соответственно, на скорость и устойчивость передачи данных. Кроме того, EDGE представляет новую технологию, которой не было в GPRS — incremental redundancy (нарастающая избыточность) — в соответствии с которой вместо повторной отсылки повреждённых пакетов отсылается дополнительная избыточная информация, которая накапливается в программном обеспечении приёмника. Это увеличивает возможность правильного декодирования повреждённого пакета и уменьшает время приёма.

EDGE обеспечивает передачу данных со скоростью до 474 кбит/с в режиме пакетной коммутации (8 тайм-слотов по 59,2 кбит на схеме кодирования MCS-9), соответствуя, таким образом, требованиям Международного союза электросвязи к сетям 3G. Данная технология была принята МСЭ как часть семейства IMT-2000 стандартов 3G. Она также расширяет технологию передачи данных с коммутацией каналов HSCSD, увеличивая пропускную способность этого сервиса.

Варианты  EDGE:
 ECSD — по каналу CSD
 EHSCSD — по каналу HSCSD
 EGPRS — по каналу GPRS

Несмотря на то, что EDGE не требует аппаратных изменений в NSS-части GSM-сети, модернизации должна быть подвергнута подсистема базовых станций (BSS) — необходимо установить трансиверы, поддерживающие EDGE (8PSK-модуляцию), и обновить их программное обеспечение. Также требуются и сами телефоны, обеспечивающие аппаратную и программную поддержку модуляции и кодовых схем, используемых в EDGE (первый сотовый телефон, поддерживающий EDGE (Nokia 6200), был выпущен в 2002 году).

EGPRS модуляция и схемы кодирования (MCS) 

Статус принадлежности EDGE к сетям 2G или 3G зависит от конкретной реализации. В то время как EDGE-телефоны класса 3 и ниже не соответствуют 3G, телефоны класса 4 и выше теоретически  могут обеспечить более высокую пропускную способность, чем другие технологии, заявленные как 3G (например, 1xRTT).

Распространённость EDGE 
В 2004 году наиболее активно EDGE был поддержан GSM-операторами Северной Америки, более, чем где-либо в мире. Причиной этому послужил сильный соперник: CDMA2000. Большинство других GSM-операторов рассматривали в качестве следующего шага развития технологию UMTS, поэтому предпочли либо пропустить внедрение EDGE, либо использовать его там, где будет отсутствовать покрытие UMTS-сети. Однако высокая стоимость и объём работ по внедрению UMTS (как показала практика) заставили некоторых западноевропейских операторов пересмотреть свой взгляд на EDGE как на целесообразный.

В настоящее время в Российской Федерации EDGE поддерживается большинством базовых станций всех действующих операторов сотовой связи стандарта GSM. Первыми, к концу 2004 года, технологию начали внедрять операторы «большой тройки» (МТС, Билайн, МегаФон).

См. также 
 Классы GPRS и EDGE, определяющие возможности устройства по скорости передачи данных.
 Кодовые схемы, используемые в EDGE, и зависимость от них скорости передачи данных.

Примечания

Ссылки 
 Что же скрывается за дерзким названием edge? (статья в журнале mobi.ru), 2004
 Технология EDGE: что это и зачем это нужно? (ixbt.com), 2006

Сотовая связь
Беспроводные сети
Сетевые протоколы